

Codici 
 IXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leh (India)
 ixl – codice ISO 639-3 della lingua ixil

Geografia 
 IXL – città della Contea di Okfuskee, Oklahoma (Stati Uniti d'America)